All Night Long (All Night), een lied van Lionel Richie uit 1983
 All Night Long (Alexandra Burke), een lied van Alexandra Burke uit 2009
 All Night Long (Rochelle), een lied van Rochelle uit 2016

 All Night Long (1962), een film uit 1962 van Basil Dearden
 All Night Long (1981), een film uit 1981 met Barbara Streisand en Gene Hackman 

 All Night Long (televisieserie), een Britse sitcom